ES, E.S., Es или es может относиться к:
 Эйнштейний, символ «Es» — искусственный химический элемент.
 Эксасекунда — единица измерения времени в Международной системе единиц (СИ).
 Эксасименс — единица измерения электрической проводимости в системе СИ.
 Экспертная система в контексте искусственного интеллекта (англ. Expert Systems).
 Двухбуквенный код стандарта ISO 3166-1 для Испании:
 ;
 .es — национальный интернет-домен верхнего уровня для Испании.
 Двухбуквенный код стандарта ISO 3166-2 для штата Эспириту-Санту в Бразилии: BR-ES.
 ЕС ЭВМ — советская серия IBM-совместимых компьютеров (англ. ES EVM).
 Ensemble Studios — американская компания, разработчик компьютерных игр.
 Lexus ES — серия автомобилей.
 Eurostar — европейская железнодорожная сеть.
 Emirates Stadium — стадион футбольного клуба Арсенал в Лондоне.
 Endless Space — компьютерная глобальная пошаговая стратегия.
  — операционная система, разработанная Nintendo и Google.
 ECMAScript — язык программирования.
 ES.EXpo — ежегодная торгово-просветительская выставка компаний эротической индустрии.
 ES (EMU train of Sakartvelo) — тип электропоездов, грузинская модернизация ЭР2

См. также 
 С (кириллица)